V roce 1453 potvrdil císař Fridrich III. privilegium maius, čímž se z Rakouska stalo arcivévodství. Fridrichův bratr Albrecht VI. Habsburský vládl jako první arcivévoda, Archidux Austriae, kterýžto titul měli potomci jeho rodu do roku 1804, kdy bylo ustaveno Rakouské císařství.

Rakouští arcivévodové a regenti 
Pro přehled panovníků do roku 1457 se podívej na : Seznam rakouských markrabat a vévodů.

V letech 1485–1490 pobýval uherský král Matyáš Korvín ve Vídni a nárokoval si arcivévodský titul.

 Habsbursko-Lotrinská dynastie

Rakousko
 
Rakouští císaři
Rakouské seznamy